Мосман () — город в Австралии площадью 8,7 км² , население по оценкам на 2009 год составляет примерно 28 тысяч человек. Мосман является пригородом Сиднея и расположен в 8 км к северо-востоку от делового центра.

История 
Город назван в честь Арчибальда Мосмана (1799-1863) и его брата-близнеца Джорджа, которые в 1831 году основали китобойную станцию в заливе Мосман.

Достопримечательности 

Популярные пляжи Балморал, Чайнаманс и Коблерс, зоопарк Таронга.

Примечания 

Города Нового Южного Уэльса